Miejscowości w USA:
 Central Lake – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
Gminy w USA:
 Central Lake (ang. Central Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim